Caruaru - município brasileiro do estado de Pernambuco
 Orbignya sabulosa - palmeira da família das arecáceas e nativa do Brasil
 Teiú - lagartos do gênero Tupinambis também conhecido como teiú ou jacuruaru, entre outros nomes